Albert Johan de Sitter (1748-1814), Nederlands jurist en politicus
 Johan de Sitter (1793-1855), Nederlands liberaal politicus
 Pieter Corneliszoon de Sitter (1640-1676), Nederlands marineofficier
 Ulbo de Sitter (geoloog) (1902-1980), Nederlands structureel geoloog
 Ulbo de Sitter (bedrijfskundige) (1930), Nederlands bedrijfskundige en socioloog
 Willem de Sitter (drost) (1750-1827), Gronings bestuurder en drost van Westerwolde 
 Willem de Sitter (politicus) (1820-1889), Nederlands jurist, burgemeester van Groningen en Eerste Kamer-lid
 Willem de Sitter (wetenschapper) (1872-1934), Nederlands natuurkundige en astronoom
 Wolter Reinolt de Sitter (1709-?), Nederlands politicus en bestuurder

Zie ook 
 Anti-de Sitter-metriek
 De Sitter-metriek
 De Sittermodel